Mary Trump ist der Name folgender Personen:

* Mary Anne MacLeod Trump (1912–2000), Mutter von Donald Trump
 Mary L. Trump (* 1965), US-amerikanische Psychologin, Geschäftsfrau und Autorin, Nichte von Donald Trump